Ace:
 Ace — британская рок-группа.
 Ace — альбом Ian Van Dahl 2002 года.
 Ace — альбом Scooter 2016 года.
 Ace — текстовый редактор.
 Ace — торговая марка отбеливателя, выпускавшегося компанией Procter & Gamble. Русскоязычному зрителю запомнился рекламный ролик со слоганом «Тётя Ася приехала», с Татьяной Ташковой в главной роли.

См. также 
 A.C.E - южнокорейская K-pop-группа.
 ACE (значения)